Međunarodna federacija za dopisni šah (eng. International Correspondence Chess Federation  (ICCF) je svjetska krovna organizacija nacionalnih šahovskih saveza za dopisni šah. Održava međunarodne turnire dopisnog šaha. Najveća je članica ovog saveza Njemački šahovski savez  (BdF). Hrvatska udruga dopisnih šahista 23. rujna 1992. godine postala je punopravnom članicom Međunarodne federacije za dopisni šah. 
Članice dolaze iz Europe, njih 36, Amerike i Oceanije, njih 15 te 5 članica iz Afrike i Azije. Kroz povijest međunarodnog dopisnog šaha važno je nekoliko krovnih organizacija: ICSB – Internationaler Correspondence Schachbund (1928. – 1933.), IFSB – Internationaler Fernschachbund (1928. – 1939.), ICCA – International Correspondence Chess Association (1945. – 1950.) i ICCF – International Correspondence Chess Federation (1951. – danas).

Uloga ICCF 
ICCF je utemeljena 26. ožujka 1951. godine u Londonu. Njezina krilatica je Amici Sumus, što na latinskom znači "Mi smo prijatelji". Trenutačni je predsjednik, Eric Ruch. 
Osim organiziranja Svjetskog prvenstva u šahu i Šahovske olimpijade, ICCF izračunava Elo listu igrača, dodjeljuje titule ICCF: međunarodni majstor, viši međunarodni majstor, međunarodni velemajstor i međunarodni sudac.

Predsjednici ICCF 
 (1951. – 1953.) – Jean Louis Ormond 
 (1953. – 1959.) – Anders Elgesem  
 (1960. – 1987.) – Hans Werner von Massow  
 (1988. – 1996.) – Henk Mostert  
 (1997. – 2003.) – Alan Borwell 
 (2003. – 2004.) – Josef Mrkvicka  
 (2005. – 2009. ) – Mohamed Samraoui 
 (2009. – ....) – Eric Ruch

Svjetski prvaci u dopisnom šahu   

 Cecil Purdy  (1950. – 1953.)
 Viacheslav Ragozin  (1956. – 1959.)
 Alberic O´Kelly  (1959. – 1962.)
 Vladimir Zagorovsky  (1962. – 1965.)
 Hans Berliner  (1965. – 1968.)
 Horst Rittner  (1968. – 1971.)
 Jacob Estrin  (1972. – 1976.)
 Jorn Sloth  (1975. – 1980.)
 Tõnu Õim  (1977. – 1983.)
 Vytas Palciauskas  (1978. – 1984.)
 Fritz Baumbach  (1983. – 1989.)
 Grigory Sanakoev  (1984. – 1991.)
 Mikhail Umansky  (1989. – 1998.)
 Tõnu Õim  (1994. – 2000.)
 Gert Timmerman  (1996. – 2002.)
 Tunc Hamarat  (1999. – 2004.)
 Ivar Bern  (2002. – 2007.)
 Joop van Oosterom  (2003. – 2005.)
 Christophe Leotard  (2004. – 2007.)
 Pertti Lehikoinen  (2004. – 2011.)
 Joop van Oosterom  (2005. – 2008.)
 Aleksandr Dronov  (2007. – 2010.)
 Ulrich Stephan  (2007. – 2010.)
 Marjan Semri  (2009. – 2011.)
 Fabio Finocchiaro  (2009. – 2013.)
 Ron Langeveld  (2010. – 2014.)
 Alexandr Dronov   (2011. – 2014.)
 Leonardo Ljubičić  (2013. – 2016.)
 Aleksandr Dronov  (2015. – 2018.)
 Andrey Kochemasov  (2017. – 2019.)
 Fabian Stanach , Christian Muck , Ron Langeveld  (2019. – 2022.)
 Jon Edwards  (2020. – 2022.)

Svjetsko prvenstvo u dopisnom šahu za žene 

 Olga Rubtsova  (1968. – 1972.)
 Lora Jakovleva  (1972. – 1977.)
 Luba Kristol  (1978. – 1984.)
 Ljudmila Belevenets  (1984. – 1992.)
 Luba Kristol  (1993. – 1998.)
 Alessandra Riegler  (2000. – 2005.)
 Olga Sukhareva  (2002. – 2006.)
 Olga Sukhareva  (2007. – 2010.)
 Irina Perevertkina  (2011. – 2014.)
 Irina Perevertkina  (2014. – 2017.)
 Irina Perevertkina  (2017. – 2020.)

Dopisne šahovske olimpijade

Ženska dopisna šahovska olimpijada

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službene stranice 

Dopisni šah
Šahovske organizacije
Međunarodne športske organizacije